Shane — filme
Shane & Shane